Битва при Фермопілах  — героїчна оборона греками в 480 р. до н. е. Фермопільської ущелини від армії перського царя Ксеркса. Є фабулою таких фільмів:
 300 спартанців (фільм, 1962)
 300 спартанців (фільм, 2007)
 300 спартанців: Відродження імперії